

Patronyme 

 Jacob Baart de la Faille (1886-1959), un marchand d’art néerlandais.

Film 

 La Faille (Der Dritte Grad), un film allemand de Peter Fleischmann en 1975 ;
 La Faille (The Quarry ou A cielo abierto), un film franco-belgo-néerlando-espagnol réalisé par Marion Hänsel en 1998 ;
 La Faille (Fracture), un film américain réalisé par Gregory Hoblit en 2007 ;
 La Faille, un film français réalisé par Nino Kirtadzé en 2014.

Télévision 

 La Faille, le treizième et dernier épisode de la deuxième saison de la série britannique Torchwood ;
 La Faille, le  de la saison 5 de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 La Faille (série télévisée)